Tornow steht für:
 Tornow (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Tornow (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Tornow ist ein Ortsname:
 in Deutschland im Bundesland Brandenburg
 Tornow (Calau), devastierter Ort bei Kittlitz, Landkreis Oberspreewald-Lausitz
 Tornow (Eberswalde), Ortsteil der Kreisstadt Eberswalde, Landkreis Barnim
 Tornow (Fürstenberg/Havel), Ortsteil der Stadt Fürstenberg/Havel, Landkreis Oberhavel
 Tornow (Göritz), bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Göritz, Landkreis Uckermark
 Tornow (Neuruppin), Wohnplatz der Stadt Neuruppin, Landkreis Ostprignitz-Ruppin
 Tornow (Oberbarnim), Wohnplatz in Pritzhagen, Ortsteil von Oberbarnim, Landkreis Märkisch-Oderland
 Tornow (Planebruch), Wohnplatz der Gemeinde Planebruch, Landkreis Potsdam-Mittelmark
 Tornow (Teupitz), Ortsteil der Stadt Teupitz, Landkreis Dahme-Spreewald
 Tornow (Wusterhausen/Dosse), Ortsteil der Gemeinde Wusterhausen/Dosse, Landkreis Ostprignitz-Ruppin
 Halbinsel Tornow in der Havel, zur Stadt Potsdam gehörig, siehe Potsdam-Süd#Hermannswerder

 in Polen:
 Ortschaft Tarnów der Gemeinde Lubiszyn, Woiwodschaft Lebus (ehemals Tornow, Landkreis Landsberg (Warthe) in Brandenburg)
 Ortschaft Tarnawa der Gemeinde Torzym, Woiwodschaft Lebus (ehemals Tornow, Landkreis Weststernberg in Brandenburg)
 Ortschaft Tarnawa Krośnieńska der Gemeinde Bobrowice, Woiwodschaft Lebus (ehemals Tornow, Landkreis Crossen (Oder) in Brandenburg)
 Ortschaft Tarnowo Pomorskie der Gemeinde Suchań, Woiwodschaft Westpommern (ehemals Tornow, Landkreis Saatzig in Pommern)

Tornow ist der Name folgender Seen:
 Tornowsee in der Ruppiner Schweiz in Brandenburg
 Großer Tornowsee in der Märkischen Schweiz in Brandenburg
 Kleiner Tornowsee in der Märkischen Schweiz in Brandenburg

Siehe auch:
 Torno
 Tornau
 Neutornow